Villèle ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste de Villèle (1858–1943), französischer Landwirt und Dichter
 Jean-Baptiste de Villèle (1773–1854), französischer Staatsmann